Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Керрі Рід і Венді Тернбулл з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 1978
1978